Lill-Tannträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Tannträsket (Lycksele socken, Lappland, 715715-164332), sjö i Lycksele kommun,  (24,8 ha)
Lill-Tannträsket (Lycksele socken, Lappland, 716676-163530), sjö i Lycksele kommun,  (11,9 ha)

Se även
Lill-Tannsjön,  (33,6 ha)
Lill-Tannselet,  (3,48 km²)
Stor-Tannträsket,  (1,26 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn